Söhren ist der Name folgender Orte in Schleswig-Holstein:

 Söhren (Malente), Ortsteil der Gemeinde Malente im Kreis Ostholstein
 Söhren (Weede), Ortsteil der Gemeinde Weede im Kreis Segeberg